Кехрие — греческий топоним. Может означать:

 Кехрие — бухта.
 Кехрие — деревня на Пелопоннесе.
 Кехрие — деревня на Эвбее, в общине Мандудион-Лимни-Айия-Ана.